STAT :
Protéines STAT ()
Section technique de l'armée de terre
Stat (série télévisée québécoise)